CHQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di La Canea-Suda, La Canea, Grecia